Le beli est une langue langue soudanique centrale parlée au Soudan du Sud.

Écriture

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues soudaniques centrales

Liens externes 
 
 
 

Langue au Soudan du Sud
Langue soudanique centrale
Langue à tons
Inventaire de langues